Fernando II de Aragão, Fernando V de Castela, Fernando II da Sicília ou Fernando III de Nápoles, O Católico (1452-1516) — rei de Aragão desde 1479, da Sicília desde 1468, rei consorte de Castela entre 1474 -1504 e de Nápoles entre 1504- 1516
 Fernando II da Áustria (1529-1595), regente do Tirol e da Áustria desde 1564
 Fernando II das Duas Sicílias ou Fernando II de Bourbon (1810-1859) — rei desde 1830
 Fernando II do Sacro Império Romano-Germânico ou Fernando II da Germânia ou Fernando II de Habsburgo (1578-1637) — imperador desde 1619
 Fernando II de Nápoles ([1469-1496) — rei desde 1495
 Fernando II de Leão (1137-1188) — rei desde 1157
 Fernando II de Portugal (1816-1885 — rei consorte entre 1837-1853)
 Fernando II de Médici (1610-1670) — grão-duque da Toscana desde 1620)
 Ferrante II Gonzaga ou Fernando II de Guastalla (1563-1630) — duque de Guastalla de 1621 a 1630

Ver também 
  Fernando I
  Fernando III
  Fernando IV
  Fernando V

Desambiguações de antropônimos

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a